Стшижув:

 Стшижув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Стшижувский повят, Подкарпатское воеводство.
 Стшижув — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Стшижувский повят.